Азы:

Населённые пункты 
 Азы — деревня в Тевризском районе Омской области.
 Азы — посёлок в Усть-Ишимском районе Омской области.

Реки 
 Азы (приток Авы) — в Омской области.
 Азы (приток Малой Бичи) — в Омской области.

Другое 
 Азы — древнее племя тюрков.

См. также 
 Аз